Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit  Zweden.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames
 11x FC Rosengård (inclusief Malmö FF en LdB FC Malmö)
 9x Umeå IK
 5x BK Häcken (inclusief Göteborg FC, 2x en Kopparbergs/Göteborg FC, 2x)
 5x Linköpings FC
 2x Djurgården/Älvsjö
 1x Eskilstuna United
 1x Kristianstads DFF
 1x KIF Örebro
 1x Piteå IF
 1x Tyresö FF

Voetbal in Zweden
Deelnemers UEFA-toernooien